Contador (profissão)
Contador (eletrônica)
Contador de programa
Contador de visitas - ferramenta capaz de contar o número de visitantes em um site na internet
Alberto Contador - ciclista espanhol

Desambiguação